Crazy 88 (televisieprogramma), een Nederlands televisieprogramma van BNN
 Crazy 88 (Kill Bill), een fictionele bende uit de film Kill Bill